Bockholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bockholm (väster om Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Bockholm (öster om Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Bockholm (vid Jurmo, Iniö), Åboland, 
 Bockholm (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Bockholm (vid Saverkeit, Houtskär), Åboland, 
 Bockholm, Ingå, Nyland,

Åland 

 Bockholm (Lemland, Åland), 
 Bockholm (södra Föglö, Åland), 
 Bockholm (norra Föglö, Åland), 
 Bockholm (Kumlinge, Åland), 
 Bockholm (Brändö, Åland), 
 Bockholm (Saltvik, Åland), 
 Bockholm (Torsholma, Brändö, Åland), 
 Bockholm (Åva, Brändö, Åland), 
 Bockholm (Finström, Åland), 
 Bockholm och Nästholmen, Föglö, Åland,

Se även
Bockholmen (olika betydelser)
Bockholmarna
Lilla Bockholm
Stora Bockholm

Robotskapade Finlandförgreningar